YPB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Alberni (Columbia Britannica) (Canada)